Шипигузов — фамилия:

 Шипигузов, Алексей Николаевич — российский архитектор.
 Шипигузов, Василий Иванович — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза «Новая жизнь» Верхне-Муллинского района Молотовской области.
 Шипигузов, Степан Дмитриевич (1905—1969) — Герой Социалистического Труда, председатель колхоза «Новая жизнь» Верхне-Муллинского района Молотовской области.